Ŏ, ŏ (O с краткой) — буква расширенной латиницы, используемая в ряде романизаций.

Использование 
Используется в романизации хангыля по системе Маккьюна — Райшауэра, а также основанном на ней стандарте романизации в КНДР для передачи чамо о (ㅓ).

Используется в следующих романизациях ALA-LC:
 лепча — для передачи ᰣᰩ (до пересмотра 2012 года), в пересмотренной романизации вместо неё используется Ó;
 лимбу — для передачи ᤀᤨ;
 мокшанского языка (1923) — для передачи О̆;
 хинди — для передачи буквы ऒ.

А также следующих романизациях BGN/PCGN:
 кхмерского языка — для передачи ឨ и ◌ុ;
 шанского языка — для передачи ေႃ и ွ်.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки
 Ō (латиница)

Примечания

Ссылки